Einsiedler steht für:

 Einsiedler, ein einsam lebender Mensch

 Einwohner des Schweizer Ortes Einsiedeln
 Einsiedler (Gemeinde Pregarten), Ortsteil von Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Einsiedler (Taunus), Berg (607 m) auf dem Taunuskamm zwischen den ehemaligen römischen Kastellen Kleinkastell Heidenstock und Saalburg, Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Einsiedler Bier, siehe Brauerei Rosengarten
 Einsiedler Brauhaus in Chemnitz
 Einsiedler (Schmetterling), einen Schmetterling
 Einsiedlerkrebse, eine Gruppe der Krebstiere
 eine Pferderasse, siehe Schweizer Warmblut

Einsiedler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Einsiedler (1914–1970), deutscher Ministerialbeamter
 Manfred Einsiedler (* 1973), österreichischer Mathematiker
 Wolfgang Einsiedler (1945–2019), deutscher Grundschuldidaktiker

Siehe auch:
 Einsiedel
 Die Einsiedler, Spielfilm von Ronny Trocker (2016)
 Zeitung für Einsiedler